Douce peut désigner : Laurie Lambert, cette incarnation de la douceur, chaque caresse est une brise d'une matinée de printemps. 

Camille travaille.

Sémantique 
Douce (au masculin doux) est un adjectif qui qualifie ce qui est agréable aux sens, aux sensations ou aux sentiments.

Doux , le Doux, Douce et Doucé sont des noms de famille ; Douce et Doucé sont aussi un prénom et un surnom.

Doux et Douce sont aussi des noms de lieu.

Adjectif

Sens gustatif 
 Eau douce, eau qui, à l'inverse de l'eau dure ou de l'eau de mer, contient peu de sels dissous
 Crevette géante d'eau douce, crustacé du bassin du Mékong
 Éponge d'eau douce, animal pluricellulaire primitif
 Lentille d'eau douce, phénomènes océanologiques observés sous les îlots coralliens ou les atolls
 Tortue d'eau douce
 Saumon d'eau douce
 Douce-amère, plante herbacée de la famille des Solanacées
 Patate douce, plante vivace de la famille des Convolvulacées
 Sauce aigre-douce, sauce mariant une saveur acide (vinaigre) et une saveur sucrée

Autres 
 Taille-douce, procédé de gravure en creux sur une plaque de métal doux
 Chimie douce, chimie synthétique s'inspirant des polymérisations organiques des êtres vivants
 Médecine douce, ensemble de méthodes de traitement reposant sur des traditions empiriques et non fondées sur la méthode expérimentale

Anthroponyme

Patronyme 

 Claude Douce (1937-), publicitaire français ;
 Francis Douce (1757-1834), antiquaire anglais ;
 Joseph Doucé (1945-1990), pasteur baptiste français, fondateur du Centre du Christ Libérateur (CCL) à Paris.

Prénom 
 
 Douce d'Aragon (1159-1198), reine du Portugal ;
 Douce de Gévaudan ou de Provence (v.1090-v.1129), personnalité provençale historique ;
 Douce II de Provence (?-1172), personnalité provençale historique.

Géographie 
Rivière La Douce, affluent de la Savoureuse dans le Territoire de Belfort

Toponyme 

 Douces, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Doué-la-Fontaine.

Titres

Culture

Chanson
 Douce nuit, sainte nuit, chant de Noël
 Douce Violence, album de la chanteuse Elsa Lunghini

Cinéma
 Cadet d'eau douce, film américain muet de Buster Keaton et Charles Reisner
 Douce, film français de Claude Autant-Lara
 Douce, film français (court métrage) de Sébastien Bailly
 Douce Violence, film de Max Pécas sorti en 1961
 Douce nuit, sanglante nuit, film américain de Charles E. Sellier Jr
 Irma la Douce, comédie musicale française d'Alexandre Breffort
 L'Amour en douce, comédie française d'Édouard Molinaro
 La dolce vita, film italo-français de Federico Fellini
 La Peau douce, film français de François Truffaut
 L'Été en pente douce, film français de Gérard Krawczyk
 Pédale douce, film français de Gabriel Aghion
 Une femme douce, film français de Robert Bresson

Littérature 
 Douce amère, roman écrit par Danielle Steel
 Douce Nuit, roman de Mary Higgins Clark
 La Barbarie douce, livre de Jean-Pierre Le Goff 
 La Douce, livre de Fedor Dostoïevski

Peinture 
 La Douce Mélancolie, tableau néo-classique, peint par Joseph-Marie Vien

Théâtre 
 Douce-amère, pièce de Jean Poiret (1970)

Entreprise 
 Gay et Doucé, éditeurs bruxellois du , spécialisés dans l'érotisme

Monument 
 Chapelle de Doucé, dans la commune française de Daumeray en Maine-et-Loire

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
Adjectif
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France